

Verenigd Koninkrijk
Queen's Park (Londen), wijk in Londen
Queens Park Rangers FC, voetbalclub in Londen, gevestigd in die wijk
Queen's Park FC, voetbalclub in Glasgow

Grenada
 Queen's Park (Grenada), cricketstadion

Canada
Queen's Park (Toronto), stadspark in Toronto (Canada)